Mulang Maya (Kota Agung Timur), een plaats in Indonesië
Mulang Maya (Bengkunat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing